Francisco Tudela y Varela (París, 24 de diciembre de 1876 – Lima, 19 de noviembre de 1962) fue un político, abogado y diplomático peruano. Fue presidente del Consejo de Ministros (1917-1918), ministro de Relaciones Exteriores del Perú (1913 y 1917-1918), ministro de Hacienda y Comercio (1914), alcalde de Miraflores (1912-1915); alcalde de Lima (1915); presidente de la Cámara de Diputados (1915-1916); primer embajador en Estados Unidos, así como en España, entre otras funciones diplomáticas.

Biografía 
Sus padres fueron Octavio Tudela de la Flor y Carmela Varela del Valle. Cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, de donde egresó en 1896, pasando luego a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se graduó de bachiller en Ciencias Políticas y Administrativas en 1899, doctorándose al año siguiente; asimismo, se graduó de bachiller en Jurisprudencia, recibiéndose finalmente de abogado.

Empezó su carrera en el servicio diplomático como secretario de la legación en Colombia entre 1901 y 1903; ya por entonces era un connotado militante del civilismo, figurando en su directiva. Fue secretario de los presidentes civilistas Manuel Candamo (1903-1904) y José Pardo y Barreda (1904-1908). Simultáneamente, ejerció la docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de San Marcos, como adjunto a las cátedras de Derecho Administrativo (1905), Derecho Diplomático e Historia de los Tratados del Perú (1906). En la apertura del año académico de 1908 pronunció un perturbador discurso sobre «El problema de la población en el Perú».

En 1907 fue elegido diputado por la provincia de Pallasca, siendo reelegido en 1912. En 1915 ejerció la presidencia de su cámara. Como parlamentario siguió las directivas del Partido Civil. Junto con otros colegas civilistas, aprobó el voto de confianza al ministro de Gobierno Rafael Villanueva Cortez, que encabezaba la política represiva del primer gobierno de Augusto B. Leguía, gobernante que si bien había sido elegido democráticamente representando al civilismo, ya mostraba actitudes autocráticas (1909). 

Como parlamentario, Tudela también intervino muy elocuentemente durante los debates suscitados por los problemas limítrofes con Brasil y Bolivia en 1909, y con Colombia en 1911. En este mismo año integró el Bloque, grupo organizado por los parlamentarios de los partidos Civil, Liberal y Constitucional para contrarrestar las maniobras efectuadas por el presidente Augusto B. Leguía con el fin de imponer a sus candidatos en las elecciones parlamentarias. Leguía se fue apartando del civilismo clásico para formar su propio grupo político, ante lo cual los civilistas de El Bloque formaron el llamado Partido Civil Independiente, del que también formó parte Tudela.

Se desempeñó también como alcalde de Miraflores, de 1912 a 1915, iniciando la modernización de la entonces tranquila villa.

Bajo el gobierno de Guillermo Billinghurst fue ministro de Relaciones Exteriores, de 17 de junio a 24 de diciembre de 1913. Renunció ante la negativa de Billinghurst de convocar a una legislatura extraordinaria del Congreso para sancionar el presupuesto de 1914; dicho mandatario acabó siendo derrocado en febrero de 1914.

Durante la presidencia provisoria del general Óscar R. Benavides fue ministro de Hacienda y Comercio, de 22 de agosto a 18 de septiembre de 1914. Renunció para no aprobar la emisión inorgánica de billetes que quería imponer el gobierno en el marco de una severa crisis fiscal.  En 1915 ejerció interinamente la alcaldía de Lima.

En el segundo gobierno de José Pardo fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores, funciones que desempeñó de julio de 1917 a diciembre de 1918. Se mostró enérgico ante a la complicada situación originada por el hundimiento en aguas españolas de la embarcación peruana Lorthon por obra de submarino alemán, en plena primera guerra mundial (febrero de 1917). Al no obtener el Perú las explicaciones satisfactorias y tras enviar un ultimátum, pidió al Congreso romper relaciones con el Imperio Alemán y retiró al ministro Alejandro von der Heyde, aunque evitó declarar la guerra; de todos modos el Perú se alineó en el bando aliado. De otro lado, la situación con Chile se complicó al persistir este país con sus hostilidades hacia los peruanos de Tacna, Arica y Tarapacá, en el marco de la desalmada política de chilenización de dichas provincias peruanas cautivas.

Tras dejar el ministerio, Tudela pasó a ser embajador en los Estados Unidos, siendo el primer diplomático peruano que ostentó tal rango  (anteriormente solo había una Legación encabezada por un ministro plenipotenciario). Como embajador, gestionó la adhesión del Perú al Tratado de Versalles. Renunció a su cargo al producirse el golpe de Estado del 4 de julio de 1919 que derrocó al presidente José Pardo y que dio pase al Oncenio de Augusto B. Leguía (1919-30), período en el que se persiguió y deportó a los civilistas.

Durante el tiempo que duró la dictadura leguiísta, Tudela radicó en Europa. Durante el segundo gobierno de Óscar R. Benavides, presidió en Londres la delegación acreditada ante la Confederación Monetaria y Económica (1933). Asimismo, fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (1934), presidente de la delegación peruana ante la Liga de las Naciones (1935-1936 y 1939); y presidente de la delegación que concurrió a la Conferencia Peruano-Ecuatoriana sobre Límites en Washington (1936-1938). Luego se desempeñó como embajador en España (1939).

En 1940 retornó al Perú, siendo incorporado a la comisión consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acompañó al presidente Manuel Prado y Ugarteche en su viaje a los Estados Unidos en 1942, e integró el directorio del Banco Central de Reserva del Perú de 1945 a 1948, siendo esta su última función pública. Falleció a la avanzada edad de 85 años.

Publicaciones 
Editó los siguientes libros:
 El voto obligatorio (Lima, 1899). Tesis con la que se graduó de bachiller en Jurisprudencia en 1899.
 La nacionalidad en el Perú (Lima, 1900), inserta en Anales de la Universidad, tomo XXVII, pp. 193-212. Tesis con la que se graduó de bachiller en Ciencias Políticas y Administrativas.
 El Derecho Internacional americano (Lima, 1901), inserta en Anales de la Universidad , tomo XXVIII, pp. 83-118. Tesis con la que se graduó de doctor en Ciencias Políticas y Administrativas.
 El arbitraje permanente y las doctrinas de Chile (Bogotá, 1901)
 Sociedades anónimas (Lima, 1907)
 Socialismo peruano. Estudio sobre las comunidades de indígenas (Lima, 1908), donde afirmaba que las tierras de dichas comunidades eran improductivas debido a la ociosidad, el alcoholismo y el fanatismo.
 El problema de la población en el Perú (Lima, 1908)
 La cuestión de límites entre el Perú y Bolivia (Lima, 1909)
 La política internacional y la dictadura de don Augusto Leguía (París, 1925)
 Resumen del proceso histórico-jurídico de la cuestión de límites entre el Perú y el Ecuador (Washington, 1937) 
 La controversia Perú-ecuatoriana (Lima, 1941) 
 Informe que presenta el presidente de la comisión de política económica exterior del Perú... (Lima, 1942)
 La posición jurídica internacional del Perú en el proceso de la determinación de su frontera con el Ecuador... (Lima, 1952)

Descendencia 
De su unión con Josefina Barreda y Bolívar tuvo tres hijos: Francisco (n. 1909); Josefina; y Felipe (n. 1915).

El menor, Felipe Tudela y Barreda, ha sido también embajador; casado con la baronesa holandesa Vera Van Breughel-Douglas Berindei, tuvo tres hijos, siendo uno de ellos Francisco Tudela Van Breughel-Douglas, que ha sido Canciller (1995-1997), representante del Perú en la ONU y primer vicepresidente de la República (2000), durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entre sus descendientes se encuentra también la congresista de la República Adriana Tudela.

Genealogía

Véase también 
 República Aristocrática
 Segundo gobierno de José Pardo

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Tudela (familia)
Ministros de Hacienda y Comercio de Perú
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú
Presidentes de la Cámara de Diputados de Perú
Embajadores de Perú en España
Embajadores de Perú en Estados Unidos
Banqueros de Perú
Diplomáticos de Perú
Alcaldes de Lima
Alcaldes de Miraflores
Catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abogados de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Guadalupanos (siglo XIX)
Sanmarquinos (siglo XIX)
Sanmarquinos (siglo XX)
Miembros del Partido Civil (Perú)
Presidentes del Consejo de Ministros de Perú
Diputados de Perú 1907-1912
Diputados de Perú 1913-1918
Diputados por Ancash